Грешница може значити:

Изворно:
 Грешница, као грешна жена;

или:
 Грешница (Кичево), као село у општини Кичево, Северна Македонија;
 Грешница (Македонски Брод), као село у општини Македонски Брод, Северна Македонија.